Эбенталь () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население составляет 847 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 18,14 км². Официальный код — 3 08 12.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Айхбергер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Нижней Австрии